Kolpochoerus — вымерший род парнокопытных млекопитающих семейства свиней, живших во времена миоцена — плейстоцена ( назад) на территории Африки и Ближнего Востока. Были наземными всеядными животными. Среди современных представителей семейства их ближайшими родственниками являются большая лесная свинья (Hylochoerus meinertzhageni) и кистеухие свиньи (Potamochoerus).

Виды 
Род включает семь известных видов:
 Kolpochoerus deheinzelini
 Kolpochoerus afarensis
 Kolpochoerus cookei
 Kolpochoerus majus
 Kolpochoerus maroccanus
 Kolpochoerus evronensis
 Kolpochoerus limnetes

Филогения

Примечания 

†
Вымершие свинообразные
Млекопитающие миоцена
Млекопитающие плиоцена
Млекопитающие плейстоцена
†
Ископаемая фауна Африки